Gwijde II van Mâcon (+1109), graaf van Mâcon (1065-1078)
 Gwijde II van Ponthieu (ca. 1120-1147), graaf van Ponthieu  (ca. 1129-1147)
 Gwijde II van Dampierre (ca. 1140-1216), heer van Dampierre (ca. 1173-1216)
 Gwijde II van Auvergne (+1224), graaf van Auvergne (1194-1224
 Gwijde II van La Roche (1280-1308), graaf van Athene (1287-1308)
 Gwijde II van Namen (ca. 1312-1336), markgraaf van Namen (1335-1336)
 Gwijde II van Blois (ca. 1345-1397), graaf van Soissons (1350-1367), Blois en Dunois (1381-1391)